Турманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турманн, Карл (1909—1943) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 августа 1942 года).
 Турманн, Педер Каппелен (1839—1919) — норвежский художник-пейзажист Дюссельдорфской школы живописи.